Narcy (Haute-Marne)
Narcy (Nièvre)

Desambiguações de topônimos